Национа́льная медици́нская пала́та — некоммерческое партнерство, созданное в 2010 году в России и состоящее из некоммерческих медицинских и иных организаций, работающих в сфере здравоохранения.

Национальная медицинская палата - член Всемирной Медицинской Ассоциации.

Сегодня Союз медицинского сообщества  «Национальная медицинская палата» –  это крупнейшая общественная организация в сфере здравоохранения.  В состав Национальной медицинской палаты входит 151  региональное и общероссийское профессиональное медицинское объединение, включая объединения врачей частной практики. Врачи всех 85 субъектов РФ выступили за вступление в Национальную медицинскую палату.

Основные задачи 

внесение изменений в законодательную базу, которая регулирует медицинскую деятельность в соответствии с интересами медицинских работников и пациентов;
совершенствование системы непрерывного образования медицинских работников: изменение методологии, содержания и процедур системы непрерывного медицинского образования,  системы аккредитации врачей и аттестации на присвоение категории;
создание системы контроля качества оказания медицинской помощи: участие в стандартизации медицинской деятельности, разработке  клинических рекомендаций (протоколов лечения);
создание эффективной системы правовой  защиты медицинских работников и пациентов: развитие института независимой оценки качества оказания медицинской помощи, системы третейских судов, системы страхования профессиональных рисков. системы саморегулирования в профессиональной деятельности на принципах обязательного членства в медицинских объединениях;
 представление интересов медицинских работников — физических лиц, участвующих в Палате, перед государством и обществом;
 содействие совершенствованию системы охраны здоровья населения.
 управление профессиональной деятельностью врачей, фельдшеров, медицинских сестер и акушерок;
 подготовка и переподготовка медицинских кадров с целью улучшения качества оказания медицинской помощи;
 создание системы правовой и юридической защиты медицинских работников и медицинских организаций;
 регулирование этических аспектов деятельности медицинских работников при обращении с пациентами, юридическими лицами и иными субъектами профессиональных отношений.

Направления деятельности 
 Вопросы медицинской этики — соблюдение этических норм при проведении клинических исследований в соответствии с правилами проведения качественных клинических исследований (Good Clinical Practice GCP).
 Независимая экспертиза — экспертиза качества оказания медицинской помощи с целью защиты законных прав и интересов всех субъектов оказания медицинской помощи (членов Национальной медицинской палаты, медицинских работников, учреждений здравоохранения, пациентов и их представителей) на основе выполнения независимой, объективной, полной и достоверной медицинской оценки качества медицинской помощи.
 Непрерывное медицинское образование — образовательный процесс, с помощью которого медицинские работники постоянно (ежедневно) обновляют свои знания и практические навыки начинается после завершения обязательной последипломной подготовки.

Руководящие органы 
Палатой руководит Президент, в настоящее время это — Рошаль Леонид Михайлович.

Президент имеет десять заместителей - вице-президентов.  В настоящее время это:

 Аксёнова Наталья Леонидовна - Председатель Координационного Совета ЦФО, Председатель Смоленской региональной общественной организации "Врачебная Палата"
 Баранов Александр Александрович - Почетный Председатель Исполкома Союза педиатров России, академик РАН
 Готье Сергей Владимирович - Председатель Общероссийской общественной организации трансплантологов «Российское трансплантологическое общество», академик РАН;
 Дорофеев Сергей Борисович - Председатель Координационного Совета СФО, Председатель Правления Общественной организации "Новосибирская областная Ассоциация врачей"
 Каграманян Игорь Николаевич - Первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Федерального Собрания РФ 
 Лившиц Сергей Анатольевич - Председатель Правления Некоммерческого партнерства «Врачебная Палата Московской Области»
 Морозов Дмитрий Анатольевич - Вице-президент НМП, Председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы Федерального Собрания РФ
 Румянцев Александр Григорьевич - Президент Общественной организации "Национальное общество детских гематологов и онкологов", академик РАН
 Стародубов Владимир Иванович - Член Правления Общероссийской общественной организации «Российское общество по организации здравоохранения и общественного здоровья», академик РАН
 Семенов Владимир Юрьевич – Руководитель Аппарата Союза «НМП»
 Чесноков Евгений Викторович - Председатель Координационного Совета УФО, Председатель Правления Некоммерческого партнерства "Тюменское региональное медицинское общество"
 Шляхто Евгений Владимирович - Президент Общероссийской общественной организации «Российское кардиологическое общество», академик РАН

Палата имеет два коллегиальных рабочих органа — Президиум и Совет Палаты, состоящий из учредителей.

В Президиум палаты входят:

См. также 
 Баранов, Александр Александрович
 Рошаль, Леонид Михайлович
 Чучалин, Александр Григорьевич

Примечания

Литература 
 
 

Общественные объединения
Медицинские учреждения Москвы
Некоммерческие партнёрства России